

Романы 
 Дочь снегов (1902)
 Зов предков (1903)
 Письма Кэмптона — Уэсу (опубликован в 1903 году)
 Морской волк (1904)
 Белый клык (1906)
 Железная пята (1908)
 Мартин Иден (опубликован в 1909 году)
 Время-не-ждет (1910)
 Приключение (1911)
 Алая чума (1912)
 Лунная долина (опубликован в 1913 году)
 Мятеж на Эльсиноре (1914)
 Маленькая хозяйка большого дома (1915)
 Межзвездный скиталец (опубликован в 1915 году)
 Сердца трех (опубликован в 1920 году)

Повести 
 Путешествие на «Ослепительном» (1902)
 Игра (опубликована в 1905 году)
 До Адама (1907)
 Путешествие на «Снарке» (опубликована в 1911 году)
 Джон Ячменное Зерно (1913)

Рассказы 
 Белое безмолвие (1899)
 Закон жизни (1900)
 В дебрях Севера (1901)
 Великий кудесник (1901)
 Нам-Бок — лжец (1901)
 Пришельцы из Солнечной Страны (1901)
 Киш, сын Киша (1901)
 Светлокожая Ли Ван (1901)
 Лига стариков (1901)
 Болезнь Одинокого Вождя (1902)
 Смерть Лигуна (1902)
 Луннолицый (1902)
 Костер (опубликован в 1902 и 1908 годах)
 Золотой каньон (1905)
 Любовь к жизни (1905)
 Отступник (1906)
 «Сцапали» (1907)
 Враг всего мира (1908)
 «Алоха Оэ» (1908)
 Дом Мапуи (1908)
 Мауки (1908)
 Ату их, ату! (1908)
 Зуб кашалота (1908)
 Страшные Соломоновы острова (1908)
 Язычник (1908)
 Неукротимый белый человек (1908)
 Прощай, Джек! (1909)
 Потомок Мак-Коя (1909)
 Когда мир был юным (1910)
 Тропой ложных солнц (1910)
 Шутка Порпортука (1910)

Опубликованы в определенное время 
 Сын Волка (1900)
 Красное божество (1918)

 

Лондон